Ikerasak Killeq bezeichnet:
 Ikerasak Killeq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak Killeq (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland